Hyponephele nyctimos är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1927. Hyponephele nyctimos ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nyctimos